Arrows FA1 — гоночный  автомобиль команды Формулы-1 Arrows, сконструированный Тони Саутгейтом для участия в сезоне  года.

История 

Команда Arrows была создана ушедшим из Shadow Джеком Оливером. Вместе с ним в команду пришли конструкторы Тони Саутгейт, Дэйв Уосс и пилот Риккардо Патрезе.

Шасси FA1 было создано Саутгейтом за два месяца, команда даже пропустила первый этап Чемпионата-. На втором этапе в Жакарепагуа был выставлен лишь один автомобиль. В третьей гонке к ниму добавился второй под управлением Рольфа Штоммелена. Машина была неплохо спроектирована и смогла набрать очки уже в своей третьей гонке. На Гран-при Швеции Патрезе удалось финишировать вторым.

Однако ещё в Лонг-Бич появилась Shadow DN9 - практически точная копия Arrows FA1 и хозяева Shadow подали в суд на конструкторов и команду Arrows. И хотя Саутгейт пытался оправдаться тем, что это шасси спроектировано им, суд постановил прекратить дальнейшее использование FA1. Команде в срочном порядке пришлось создавать новый автомобиль - Arrows A1.

Результаты выступлений в гонках

Примечания 

Шасси Arrows Формулы-1